Санта-Эуфемия (,  — Святая Евфимия) — топоним:

 Санта-Эуфемия (Испания) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес.
 Санта-Эуфемия (Лейрия) — район (фрегезия), муниципалитет Лейрия округа Лейрия Португалии.
 Санта-Эуфемия (Пенела) — район (фрегезия), муниципалитет Пенела округа Коимбра Португалии.
 Санта-Эуфемия (Пиньел) — район (фрегезия), муниципалитет Пиньел округа Гуарда Португалии.
 Санта-Эуфемия-де-Празинс — район (фрегезия), муниципалитет Гимарайнш округа Брага Португалии.

См. также 
 Евфимия Всехвальная
 Сант-Эуфемия